Il doppio del Fischer Grand Prix 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bob Hewitt e Frew McMillan erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Wojciech Fibak e Jan Kodeš.

Teste di serie
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (finale)
 Brian Gottfried /  Sandy Mayer (semifinali)
 František Pála /  Balázs Taróczy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1977